De 1500 meter vrouwen op de Olympische Winterspelen 2014 werd op zondag 16 februari 2014 in de Adler Arena in Sotsji, Rusland verreden. De 36 deelnemende vrouwen reden in 18 ritten, 9 voor en 9 na de dweilpauze. 

Grote favoriet was titelverdedigster Ireen Wüst. Zij moest echter haar meerdere erkennen in haar landgenote Jorien ter Mors, die in de laatste rit voor de dweil een tijd neerzette die na de dweil niet meer verbeterd werd. Na Wüst werd Lotte van Beek derde. Het Nederlandse succes werd gecompleteerd met de vierde plaats van Marrit Leenstra. Voor de eerste en enige keer dat een land de posities nummer 1 t/m 4 in nam.

Tijdschema

Records 
 Records voor aanvang van de Spelen in 2014.

Uitslag

Externe link 
  Officiële schema's en uitslagen op de website van de Spelen

Vrouwen 01500 meter
2014